Victorinus néven ismert személyek:
 Victorinus Gallia császára (268–271)
 Victorinus ókeresztény író
 Marius Victorinus Afer római rétor
 Caius Marius Victorinus római rétor